Der Sporting Challenger – Trofeo Regione Piemonte 2011 war ein Tennisturnier, das vom 27. Juni bis 3. Juli 2011 in Turin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Turin